Ralek Gracie (1985. október 4. –) amerikai-brazil sportoló. Első rangú fekete öves brazil dzsúdzsucu-harcos, a Gracie család harmadik generációjának tagja.

Jegyzetek

Források 
Adatlapja

1985-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil sportolók
Élő személyek